Euro steht für:
 Euro, die europäische Gemeinschaftswährung
 Euro-Norm, die europäischen Abgasnorm-Schadstoffklassen
 Fußball-Europameisterschaft (Kurzform)
 Euro (Rapper) (* 1992), US-amerikanischer Rapper
 Euro, ein Schiffsname, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Euro
 Euro (Australien), verlassener Ort im Laverton Shire, Goldfields-Esperance, Western Australia
 einheimisches Synonym für das australische Bergkänguru

Euro oder €uro ist der Name folgender Zeitschriften:
 Euro (Zeitschrift, früher Finanzen) (auch €uro), deutsches Finanzmagazin
 Euro (Zeitschrift, früher DM) (auch €uro), ehemalige deutsche Wochenzeitschrift
 Euro (tschechische Zeitschrift), tschechische Wochenzeitschrift

Siehe auch:
 Eurozeichen
 Eurozone
 Euros (Begriffsklärung)

Abkürzung